Plewe ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Plewe (1907–1986), deutscher Geograph und Geographiehistoriker
 Hans Plewe (1875–1961), deutscher Gewerkschafter und Abgeordneter
 Igor Rudolfowitsch Plewe (* 1958), sowjetischer bzw. russischer Historiker
 Karl Plewe (* 1876), deutscher Gewerkschafter und Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags 

Siehe auch:
 Plehwe